Zatmění může být:

 zatmění Slunce
 zatmění Měsíce
 zákryt – astronomický jev, kdy jeden objekt je celý skryt za druhým objektem
 zatmění mysli – psychický stav lidské mysli

v kultuře
 Úplné zatmění srdce – album Lenky Filipové
 Twilight sága: Zatmění – 3. díl filmové série natočené podle knih Stephenie Meyerové, režie: David Slade
 Zatmění (film, 1962) – italsko-francouzský film z roku 1962, režie: Michelangelo Antonioni
 Zatmění (film, 2023) – připravovaný český film režiséra Petra Kubíka

Externí odkazy